Wiesendanger est un patronyme suisse porté par les personnalités suivantes :

  (1983- ), éducateur américain ;
  (1965- ), musicien de jazz suisse ;
  (1964- ), psychothérapeute et écrivain suisse ;
 Mario Wiesendanger (1931-2017), neuroscientifique suisse ;
 Paul Wiesendanger (1886-1957), chanteur d'opéra (baryton) suisse ;
 Raoul Wiesendanger (1914-1986), dentiste et conservateur de musée vaudois ;
  (1961- ), physicien allemand.